Askonas ist der Familienname folgender Personen:
Brigitte A. Askonas (1923–2013), britische Immunologin
Paul Askonas (1872–1935), österreichischer Schauspieler